Karel Skála je jméno několika českých osobností:

 Karel Skála (skaut) (1905–1973) – skautský činovník a politický vězeň komunistického režimu
 Karel Skála (fotbalista) (* 1956) – hráč Československé fotbalové ligy na konci 70. let
 Karel Skála (malíř) (1908–2001) – malíř a výtvarný pedagog